VVVD steht für:
 Vereinigte Vaterländische Verbände Deutschlands, Zusammenschluss rechtsgerichteter Organisationen zur Zeit der Weimarer Republik
 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, niederländische politische Partei
 Flughafen Quang Ninh (ICAO-Code), Flughafen der vietnamesischen Provinz Quảng Ninh

Abkürzung